ZWL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wollaston Lake (Saskatchewan) (Canada)
 ZWL – valuta ufficiale dello Zimbabwe, il dollaro zimbabwese.